Миколай Кішка ()
 Миколай Кішка (воєвода підляський) (†1587)
 Миколай Кішка (1588—1644)